Шлюсльберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Грискирхен.  Население составляет 3011 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 20 км². Официальный код  —  40827.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Отто Вайнбергер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 16 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии